Os Montes Eugâneos são um grupo vulcânico que é uma ramificação dos Alpes Cadóricos e estão localizados em Turim, na Província de Pádua.

José Bonifácio de Andrada e Silva investigou a constituição geológica dos Montes Eugâneos, e escreveu a respeito um trabalho em 1794, chamado Viagem geognóstica aos Montes Eugâneos.

Euganeos